Pierre Maurin est un nom notamment porté par :
 Pierre Maurin, personnage réel dont s'est inspiré Victor Hugo pour créer Jean Valjean ;
 Pierre Maurin (-1816), peintre français, père du graveur Nicolas-Eustache Maurin et du peintre et dessinateur Antoine Maurin (1793-1860)
 Aristide Pierre Maurin (1877-1949), activiste catholique américain d'origine française.